Weilguni ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Weilguni (* 1990), österreichischer Golfspieler 
 Bettina Weilguni (* 1968), österreichische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Weilguny